Олёнов — русская фамилия. Известные носители:
 Олёнов, Михаил Ильич (1876—1957) — врач, революционер и марксистский философ. 
 Олёнов, Юрий Михайлович  (1907—1977) — генетик-онколог, д. б. н., профессор.